Les Enfants de la chance est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Enfants de la chance, roman de Joseph Kessel (1934)
 Les Enfants de la chance, film de Malik Chibane avec Philippe Torreton (2016)
 L'Enfant de la chance, conte des frères Grimm

Voir aussi 
 Aux enfants de la chance, chanson de Serge Gainsbourg (1987)